Мостова — розмовна назва бруківки

 Мостова Юлія Володимирівна (1968) — український журналіст, заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня»

Мостова — річка в Удмуртії, ліва притока Сіви
 Мостова — присілок, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Мостова — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Мостова — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Мостова — присілок, Кушвинський міський округ, Свердловська область
 Мостова — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Мостова — присілок, Режівський міський округ, Свердловська область
 Мостова — присілок, Чаїнський район, Томська область

Мостова — село, округ Ґаланта, Трнавський край

Див. також 
 Мостова вулиця
 Мостове
 Мостовий